Antygomonas är ett släkte av pansarmaskar. Antygomonas ingår i familjen Antygomonidae.

Antygomonas är enda släktet i familjen Antygomonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pansarmaskar
Antygomonas